El príncipe Juan de Luxemburgo (Castillo de Betzdorf, 15 de mayo de 1957) es el tercero de los cinco hijos del gran duque Juan de Luxemburgo y de su esposa, la princesa Josefina Carlota de Bélgica. Es mellizo de la princesa Margarita.

Biografía

Nacimiento 
Juan nació el 15 de mayo de 1957 en el Castillo de Betzdorf (Luxemburgo) siendo el tercer hijo del Gran Duque Juan y Gran Duquesa Josefina Carlota.

Tiene una hermana melliza, la princesa Margarita de Luxemburgo.

Bautizo 
Fue bautizado días después de su nacimiento siendo sus padrinos su abuelo paterno el Gran Duque Félix y la princesa Margarita de Suecia y Dinamarca, los mismos que los de su hermana melliza.

Estudios 
El príncipe Juan fue educado en Luxemburgo, Suiza y Francia, donde obtuvo su bachillerato. Luego realizó un curso de idiomas en la Bell School of Languages en Cambridge, Inglaterra.

En 1977, el príncipe Juan comenzó su entrenamiento de oficial militar en la Real Academia Militar de Sandhurst, Inglaterra, y siendo miembro del Champion Platoon, fue comisionado en agosto de 1978. Fue nombrado capitán del Ejército de Luxemburgo en 1979. Después de completar su educación universitaria en Ginebra, fue a Nueva York y se unió a WR Grace como analista financiero que trabajaba en la División de Finanzas, Planificación y Análisis del Grupo, quien informó al Presidente y CEO de la compañía, en ese momento, el Sr. J. Peter Grace. De regreso a Europa en 1985, en 1986 obtuvo una Maestría en Administración de Empresas de INSEAD en Fontainebleau, Francia.

Trabajo 

El príncipe Juan trabaja en la industria del agua, es asesor del Grupo GDF-Suez, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Suez y miembro de la Junta Ejecutiva de Degrémont, una subsidiaria de Suez Environnement. El príncipe Juan ha sido presidente de la Cámara de Comercio Belga-Luxemburguesa en Francia. En 2006 compró la filial de agua del sur de África de Suez Environnement, WSSA (Water & Sanitation South Africa) y creó Mea Aqua, con el objetivo de desarrollar soluciones de agua y energía en Oriente Medio y África. Mea Aqua y sus filiales emplean hoy más de 2.500 empleados.

El príncipe Juan es miembro de la junta directiva de MIP, una escuela de negocios con sede en París. También es miembro de la junta de varias instituciones financieras: Banque Degroof Luxembourg, EFG Bank y EFG International, Ecofin (fondos de cobertura en el sector de servicios públicos).

El príncipe Juan renunció a sus derechos sucesorios el 26 de septiembre de 1986.

Matrimonio y descendencia 
El 27 de mayo de 1987, el príncipe Juan se casó morganáticamente en París, Francia, con Elena Susana Vestur (nacida el 31 de mayo de 1958 en Saint-Germain-en-Laye), alto funcionaria de alto rango, Consejera del Estado Francés  y juez, hija de Francisco Felipe Vestur y Cecilia Ernestina Buisson. Su esposa e hijos llevaban el título de "Condes/Condesas de Nassau" desde el 21 de septiembre de 1995. El 27 de noviembre de 2004 el Gran Duque Enrique emitió un Arrêté Grand-Ducal que actualizó los títulos de los hijos del príncipe Juan a Príncipe/Princesa de Nassau con la calificación de Alteza Real, sin derechos de sucesión. El príncipe y la ex condesa Elena Susana se divorciaron en 2004, después de haber tenido cuatro hijos juntos: 

 Princesa María Gabriela Cecilia Carlota Sofía de Nassau (nacida el 8 de septiembre de 1986 en París), casada con Antonio Benedicto Clemente Douglas Manuel Willms (nacido el 22 de diciembre de 1988 en Atlanta), hijo de Hayo Willms y de la condesa palatina María Teresa von Goëss. La boda civil tuvo lugar el 15 de mayo de 2017 en Ciudad de Luxemburgo; la boda religiosa tuvo lugar el 2 de septiembre de 2017 en la capilla del Santo Cristo, Marbella, España, tienen dos hijos:
 Zeno Félix Leopoldo Marcos de Aviano Willms (nacido el 5 de junio de 2018 en Múnich).
 Cayetano Juan Venceslao Marcos de Aviano Willms (nacido el 2 de septiembre de 2020 en Viena).
 Príncipe Constantino Juan Felipe María Alberto Marcos de Aviano de Nassau (nacido el 22 de julio de 1988 en París), tiene un hijo:
 Félix (nacido el 22 de abril de 2018), cuya madre es Catalina Mechie. Sus padres contrajeron matrimonio civil el 22 de diciembre de 2020 en Gibraltar.
 Príncipe Venceslao Francisco Balduino Leopoldo Jorge María Marcos de Aviano de Nassau (nacido el 17 de noviembre de 1990 en París), soltero y sin descendencia.
 Príncipe Carlos Juan  Félix Julián Marcos de Aviano de Nassau (nacido el 15 de agosto de 1992 en París), soltero y sin descendencia.

El 18 de marzo de 2009, el príncipe Juan se casó con Diana de Guerre (nacida el 13 de julio de 1962 en Düsseldorf) en una ceremonia civil en Roermond. Es hija del aristócrata belga General Claudio Gastón de Guerre (1910-1997) y la condesa alemana Eugenia de Wolff-Metternich-Gracht (1923-2016), y según la ley de la casa gran ducal, se le otorgó el título de "Condesa Diana de Nassau".

Títulos y estilos 
 15 de mayo de 1957 - presente: Su Alteza Real el Príncipe Juan de Luxemburgo, Príncipe de Nassau, Príncipe de Borbón-Parma.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas luxemburguesas 
  Caballero Gran Cruz de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau.
  Caballero Gran Cruz de la Orden de Adolfo de Nassau.
  Medalla Conmemorativa del Enlace Matrimonial entre Enrique y María Teresa de Luxemburgo (14/02/1981).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Gran Duque Juan (12/11/1989).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero gran cruz de la Orden de Isabel la Católica (08/07/1980).

Ancestros

Referencias 

Casa de Nassau-Weilburg
Casa de Borbón-Parma
Príncipes de Luxemburgo
Caballeros grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Grandes cruces de la Orden de Adolfo de Nassau
Católicos de Luxemburgo
Graduados de la Real Academia Militar de Sandhurst
Caballeros de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau